

Patronyme 

 Alexander Gil (1992-), coureur cycliste colombien ; 
 Augusto Gil (1873-1929), poète portugais ;  
 Amrita Sher-Gil (1913-1941), peintre indienne ;
 Bryan Gil (2001-), footballeur espagnol ;
 Esther Gil (1967-), scénariste française de bande dessinée ;
 Étienne Roda-Gil (1941-2004) auteur de chansons et dialoguiste français ;
 Frank Consuegra Gil (1996-), coureur cycliste cubain ;
 Frederico Gil (1985-), joueur de tennis portugais ;
 Gilberto Gil (1942-) un musicien brésilien ;
 Iván Gil (1972-), homme politique vénézuélien ;
 Javier Gil (1996-), coureur cycliste espagnol ;
 Jesús Gil (1933-2004), homme politique et directeur sportif espagnol ; 
 Julián Gil (1970-), acteur argentin ;
 Margarida Gil (1950-), réalisatrice portugaise ;  
 Marie Gil, un écrivaine et critique littéraire française ;  
 Mateo Gil (1972-), scénariste et réalisateur espagnol ;
 Noel Gil (1994-), coureur cycliste espagnol ;
 Núria Gil (1991-), coureuse de fond espagnole ;
 Raul Gil (1938-), personnalité de la télévision brésilienne ;
 Pedro Nel Gil (1927-2021), coureur cycliste colombien.

Pseudonyme 

 Gil (1950-), Gilberto Alvess, joueur de football brésilien ;
 Gil (1980-), Gilberto Ribeiro Gonçalves, joueur de football brésilien ;
 Gil (1987-), Carlos Gilberto Nascimento Silva, joueur de football brésilien ;
 Gil (1987-), José Gildeixon Clemente de Paiva, joueur de football brésilien ;
 José Ramón Larraz, dit Gil, scénariste de bande dessinée et réalisateur espagnol.

Nom 
Gil peut également désigner :
 Gil, un parti politique israélien qui défend les retraités ;
 gil, une monnaie fictive des jeux vidéo de la série Final Fantasy.

Sigle 
GIL peut désigner :
 gasisoliert leitung (en français, câble à isolation gazeuse), un conducteur électrique utilisé pour le transport d'électricité.

Voir aussi 
 
 
 

Nom de plume
Surnom
Abréviation
Pseudonyme
Patronyme hispanique
Patronyme portugais